

Voetballers 

Pelé (Edson Arantes do Nascimento), een beroemde Braziliaanse voetballer.
Abédi Pelé, een Ghanese voetballer.
Vitor Pelé, een Portugees voetballer

Vulkanisme 

Pele (godin), de Hawaïaanse godin van de vulkanen.
Mont Pelée, een actieve vulkaan op Martinique.
Pele (Io), een vulkaan op de maan Io, die rond Jupiter draait.
Peleharen, glasdraden die ontstaan bij een vulkaanuitbarsting.
Peletranen, lavadruppels die ontstaan bij een vulkaanuitbarsting.

Overige 

(2202) Pele, een planetoïde die tot de aardscheerderklasse behoort.
Pele (dialect), een dialect van het Pele-Ata, gesproken in Papoea-Nieuw-Guinea
Pele (geslacht), een monotypisch geslacht van kreeftachtigen uit de klasse van de Malacostraca (hogere kreeftachtigen).